Ван дер Эльст () — фамилия. Известные носители:

 Ван дер Эльст, Корнелис (род. 1928) — нидерландский конькобежец, серебряный призёр чемпионата Нидерландов в классическом многоборье 1954 года.
 Ван дер Эльст, Лео (род. 1962) — бельгийский футболист, полузащитник.
 Ван дер Эльст, Франки (род. 1961) — бельгийский футболист, полузащитник.
 Ван дер Эльст, Франсуа (1954—2017) — бельгийский футболист, крайний полузащитник.

См. также 
 Эльст